Le terme diva (du latin signifiant « divine ») peut faire référence à :

Musique

Opéra / Théâtre musical 
 une diva , cantatrice célèbre et talentueuse. Par glissement de sens, cette expression peut désigner une chanteuse ou une actrice renommée et exigeante.
 La Diva, opéra bouffe de Jacques Offenbach créé en 1869 ;

 DIVAS, spectacle musical de Stéphane Anière créé en 2014 à Bobino

Chansons / Albums 
 Diva, album du chanteur auteur-compositeur congolais Koffi Olomidé, sorti en 1985 ;
 Diva, album d'Annie Lennox sorti en 1992 ;
 Diva, chanson de Dana International, gagnante de l'Eurovision 1998 ;
 Diva: Ha Osef, première compilation de la chanteuse israélienne Dana International, sortie en 1998 ;
 Diva, single de Beyoncé sorti en 2009 sur l'album I Am... Sasha Fierce ;
 Diva, chanson de Camélia Jordana sortie en 2010 sur l'album Camélia Jordana.

Projets 
  Diva Destruction, projet musical d'inspiration gothique et dark wave, fondé en 1998 par Debra Fogarty ;
 Diva, réseau de création pour le théâtre musical créé en 2007.

Cinéma / Télévision 
 Diva, film français de Jean-Jacques Beineix sorti en 1981 ;
 Diva, personnage récurrent de la série télévisée Les Minikeums apparu en 1993 ;
 Diva, série télévisée québécoise diffusée de 1997 à 2000 ;
 Professeur Layton et la Diva éternelle, film d'animation japonais de Masakazu Hashimoto sorti en 2009 ;
 Drop Dead Diva, série télévisée américaine diffusée de 2009 à 2014 ;
 Diva, film hongkongais de Heiward Mak sorti en 2012 ;

Littérature / Bandes dessinées
 Diva, magazine britannique créée en 1994 ;

 La Diva, histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin parue en 1987 :
 Diva, personnage des comics Wildstorm.

Divers 
 Diva, un cultivar de pommier domestique ;
 WWE Diva, lutteuse de la WWE ;

Voir aussi 

 

Pseudonyme
Abréviation